

Geografia
La Gaude – comune francese

Persone
Francesco Gaude – cardinale italiano
Gianni Gaude – doppiatore italiano